Тамара Тюни (, род. 14 марта 1959) — американская актриса, режиссёр и продюсер. Она наиболее известна по своей роли судебно-медицинского эксперта Мелинды Уоррен в телесериале «Закон и порядок: Специальный корпус» (2000 — настоящее время), а также адвоката Джессики Гриффин в телесериале «Как вращается мир» (1987—1995 и 2000—2009 как приглашённая звезда).

Жизнь и карьера 
Тамара Тюни родилась в Мак-Киспорте, штат Пенсильвания. Она окончила Университет Карнеги — Меллон в 1981 году. Самой большой её ролью в начале карьеры стала роль адвоката Джессики Гриффин в мыльной опере «Как вращается мир», где она дебютировал в 1986 году и впоследствии периодически возвращалась в шоу. Она сыграла заметные роли в фильмах «Уолл-стрит», Ищейки с Бродвея, «Адвокат дьявола», где она снималась в сексуальной сцене, и «Глаза змеи».

Тюни появилась в телесериале «24» в 2002 году, а также снялась в фильме «Клошар», за что получила номинацию на премию «Независимый дух».

С 2000 года Тюни играет роль судебно-медицинского эксперта Мелинды Уоррен в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». Кроме этого, она выступила продюсером Бродвейского шоу «Пробуждение весны», получившего премию «Тони». В 2010 году она завершила свой дебют в качестве продюсера и режиссёра фильма «До встречи в сентябре». В 2012 году она появилась в фильме «Экипаж», а после была приглашена на одну из главных ролей в сериал «Красная дорога».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Тони»
Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Драма Деск»